Anthology peut référer à :

Art et culture

Musique
 The Beatles Anthology, un projet d’autobiographie des Beatles  regroupant 3 albums, une série télévisée ainsi qu'un livre.
 Anthology 1, Anthology 2 et Anthology 3, albums d’enregistrement inédits sorti en 1995 pour le premier et en 1996 pour les deux derniers.
 Anthology Highlights compilation en téléchargement publiée sur itunes en 2011.
 Anthology, album du groupe Quicksilver Messenger Service sorti en 1973.
 , album des Supremes sorti en 1974 et réédité en 1986, 1995 et 2001.
 , album de The Band sorti en 1978.
 Anthology, album de compilation des Jackson 5 sorti en 1976.
 ANThology, ou Anthology, album du groupe Alien Ant Farm sorti en 2001.
 Anthology, album de compilation du groupe Bad Manners sorti en 2001.
 Fanfare for the Common Man - The Anthology, album de compilation d'Emerson, Lake and Palmer sorti en 2001.
 Anthology, album de compilation de Bryan Adams sorti en 2005.
 Anthology, album de compilation du rappeur AZ sorti en 2008.
 Anthology, album du chanteur Salif Keïta sorti en 2011.